Satyrium se puede referir a:

 El animal del género Satyrium, una mariposa de la familia Lycaenidae,
 y su categoría :categoría:Satyrium (insecto)
 El género botánico Satyrium, perteneciente a la familia de las orquídeas.
 y su categoría :categoría:Satyrium (planta)